Pope je lahko:
 Pope, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Pope, Novi Pazar (Srbija)
 Pope, Tutin (Srbija)